Salau steht für:
 Salau (Gemeinde Gerersdorf), eine Katastralgemeinde der Gemeinde Gerersdorf in Niederösterreich
 Salau (Wüstung), eine Wüstung bei Calvörde, Sachsen-Anhalt, Deutschland
 Salau (Ariège), Gemeinde im französischen Département Ariège
 Salau (Soibada), Dorf im Verwaltungsamt Soibada, Gemeinde Manatuto, Osttimor

Siehe auch:
 Salauer Wiesen, historischer Flurname bei Calvörde, Sachsen-Anhalt